Distinguished Service Award steht für:

 Distinguished Service Award (Chemical Society), Auszeichnung der American Chemical Society
 Distinguished Service Award (Philological Association), Auszeichnung der American Philological Association
 Distinguished Service Award (Psychological Association), Auszeichnung der American Psychological Association
 Distinguished Service Award (Society of Ichthyologists), Auszeichnung der American Society of Ichthyologists and Herpetologists
 Distinguished Service Award (String Teachers Association), Auszeichnung der American String Teachers Association
 Distinguished Service Award (Badminton), Auszeichnung der Badminton World Federation, siehe Badminton World Federation #Ehrungen
 Distinguished Service Award (Latin American History), Auszeichnung der Conference on Latin American History
 Distinguished Service Award (Geological Society), Auszeichnung der Geological Society of London
 Distinguished Service Award (Sedimentary Geology), Auszeichnung der Society for Sedimentary Geology
 Distinguished Service Award (Stanford), Auszeichnung der Stanford University
 Distinguished Service Award (Marine Corps), Auszeichnung des United States Marine Corps
 Secretary’s Distinguished Service Award, Auszeichnung des Außenministers der Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Distinguished Service Cross
 Distinguished Service Medal